Малое Староселье — название населённых пунктов:

Россия 
 Малое Староселье — деревня в Почепском районе Брянской области.

Украина 
 Малое Староселье — село в Смелянском районе Черкасской области.

См. также 
 Большое Староселье
 Староселье